A O2 Academy é uma franquia de casas de espetáculos localizadas em diferentes cidades do Reino Unido, pertencentes ao Academy Music Group.

Atualmente, há uma O2 Academy nas cidades de Londres (A O2 Academy Islington, que suporta 700 pessoas, e a O2 Academy Brixton, que suporta cerca de 5.000 pessoas), Birmingham (suporta cerca de 3.900 pessoas), Bournemouth (suporta cerca de 1.800 pessoas), Bristol (suporta cerca de 1.600 pessoas), Glasgou (suporta cerca de 2.500 pessoas), Liverpool (suporta cerca de 1.200 pessoas), Newcastle (suporta cerca de 2.000 pessoas), Oxford (suporta cerca de 1.000 pessoas), Sheffield (suporta cerca de 2.200 pessoas), Leeds (suporta cerca de 2.700 pessoas) e Leicester (suporta cerca de 1.500 pessoas).

Referências

Ligações externas
Academy Music Group

Reino Unido